Les élections générales féroïennes se sont tenues le . Ces élections ont été marquées par la victoire de République qui obtient 8 des 32 sièges composant le Løgting.

Résultats 

1998
Féroé
1998 aux îles Féroé
Politique en avril 1998